Fontanepark steht für:

 Fontanepark (Bad Saarow) im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg 
 Fontanepark (Teupitz) im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Siehe auch:

 Fontanapark (Chur)